Bickerton (fiets), Britse fabrikant van vouwfietsen
John Bickerton, Engels golfprofessional